Шербур-Октевиль:

 Шербур-ан-Котантен — портовый город на северо-западе Франции, в департаменте Манш.
 Шербур-Октевиль — бывший муниципалитет в северо-западе Франции, в департаменте Манш.
 Шербур — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Нижняя Нормандия.
 Шербур (футбольный клуб)